In der Saison 1971/72 gelangen dem FC Rot-Weiß Erfurt und der BSG Chemie Leipzig der sofortige Wiederaufstieg in die DDR-Oberliga.

Modus 
Gespielt wurde in 5 Staffeln zu je 12 bzw. 11 Mannschaften (regionale Gesichtspunkte). In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger und je 3 bzw. 2 Absteiger pro Staffel ermittelt. Die Staffelsieger ermittelten ebenfalls mit Hin- und Rückspiel in einer Aufstiegsrunde die 2 Oberligaaufsteiger.

Staffel A

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 213.680 Zuschauer ( 1.619 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 7.000 SG Dynamo Schwerin – TSG Wismar (18. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 300 ASG Vorwärts Neubrandenburg – BSG Aufbau Boizenburg (14. Sp.)
 300 ASG Vorwärts Neubrandenburg – BSG Lokomotive Bergen (19. Sp.)

Staffel B

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 250.900 Zuschauer ( 1.901 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 6.000 BSG Aktivist Schwarze Pumpe – BSG Stahl Eisenhüttenstadt (2. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 200 Berliner FC Dynamo II – BSG Aktivist Brieske-Ost (2. Sp.)

Staffel C

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 110 Spielen kamen 257.600 Zuschauer ( 2.342 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 19.000 BSG Chemie Leipzig – BSG Lokomotive Stendal (20. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 300 Hallescher FC Chemie II – BSG Lokomotive Leipzig-Ost (16. Sp.)
 300 BSG Lokomotive Leipzig-Ost – SG Dynamo Eisleben (20. Sp.)

Staffel D

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 110 Spielen kamen 198.700 Zuschauer ( 1.806 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 4.050 BSG Motor WEMA Plauen – BSG Wismut Aue II (2. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 150 SG Dynamo Dresden II – BSG Fortschritt Greiz (12. Sp.)

Staffel E

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 268.490 Zuschauer ( 2.034 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 10.500 FC Rot-Weiß Erfurt – BSG Motor Nordhausen-West (11. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 300 BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort – BSG Motor Nordhausen-West (2. Sp.)
 300 BSG Lokomotive Meiningen – BSG Wismut Gera (22. Sp.)

Aufstiegsrunde

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Zuschauer 
In 20 Spielen kamen 161.900 Zuschauer ( 8.095 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 22.000 BSG Chemie Leipzig – FC Rot-Weiß Erfurt (2. Sp.)
 22.000 FC Rot-Weiß Erfurt – BSG Chemie Leipzig (7. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 1.500 BSG Motor Werdau – BSG Stahl Eisenhüttenstadt (10. Sp.)

Aufsteiger

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1971/72
 FDGB-Pokal 1971/72

Literatur 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Weblinks 
 rsssf.com

1971/72
Fußballsaison 1971/72